Enea S.A. – polska firma energetyczna
 ENEA – organizacja międzynarodowa
 ENEA – włoska narodowa agencja nowych technologii, energii i środowiska
 ENEA AB – szwedzka firma branży IT